Вајт Пајн има више значења:
 Округ Вајт Пајн (Невада)
 Вајт Пајн (Мичиген)
 Вајт Пајн (Тенеси)